Ripe Tomatos - Volume One est une compilation de Little Feat, sortie le .

Liste des titres

Notes et références

Album de Little Feat
Compilation musicale sortie en 2002
Double album